Giovanni Ruggeri – architetto italiano
 Giovanni Ruggeri – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Ruggeri della Torre – politico italiano, Senatore del Regno d'Italia
 Giovanni Maria Ruggeri – compositore italiano